Osoby o tym nazwisku:
 Adrian Danilewicz – polski lekkoatleta
 Blanka Danilewicz – polska dziennikarka, reporter telewizyjny, filmowiec